

Aziende
 Mitchell Motor Car Company – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1903 al 1923.

Cinema 
 Uccidete Mister Mitchell (Mitchell) – film del 1975 diretto da Andrew V. McLaglen

Geografia 
 Australia
 Mitchell – quartiere di Canberra
 Mitchell – città del Queensland
 Mitchell – fiume del Queensland
 Canada
 Mitchell – città dell'Ontario
 Stati Uniti d'America
 Mitchell – capoluogo della Contea di Davison, Dakota del Sud
 Mitchell – città della Contea di Glascock, Georgia
 Mitchell – città della Contea di Lawrence, Indiana
 Mitchell – città della Contea di Mitchell, Iowa
 Mitchell – township della Contea di Alcona, Michigan
 Mitchell – città della Contea di Scotts Bluff, Nebraska
 Mitchell – città della Contea di Wheeler, Oregon
 Mitchell – città della Contea di Sheboygan, Wisconsin

Onomastica
 Mitchell – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

Velivoli 
 North American B-25 Mitchell – bombardiere bimotore della seconda guerra mondiale

Pagine correlate 

 Mitchella